Az 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét a müncheni Olimpiai Stadionban játszották 1988. június 25-én. A mérkőzés győztese nyerte a 8. labdarúgó-Európa-bajnokságot. Az egyik résztvevő az első Európa-bajnokság győztese, a Szovjetunió volt, ellenfele pedig Hollandia. A csoportmérkőzések során már találkozott a két csapat, akkor a szovjetek nyertek 1–0-ra. A döntőt azonban a holland válogatott nyerte 2–0-ra, és történetének első Európa-bajnoki címét szerezte.

Út a döntőig

Eredmények

A mérkőzés

Jegyzetek

Források

További információk 
 UEFA.com, 1988-as labdarúgó-Európa-bajnokság

D